Lista de aeronaves do acervo do Musal são as aeronaves que formam o acervo do Museu Aeroespacial da Força Aérea Brasileira se encontram elencadas a seguir:

Fouga Magister
 Aerotec T-23 Uirapuru
 Bell 47
 Bell 206 Jet Ranger
 Bensen B-8
 Boeing 737-200
 Boeing Stearman Kaydet
 Beechcraft model 17
 Beechcraft AT-11
 Beechcraft D-18S
 Bücker 131
 Paulistinha CAP-4
 Caudron G-3
 Cessna 305C Bird Dog
 Cessna AT-17 Bobcat
 Cessna T-37 Dragonfly
 CNNA HL-6B
 Consolidated PBY Catalina
 Curtiss C-46 Commando
 Curtiss Fledgling J-2
 Curtiss P-40
 Dassault Mirage III
 De Havilland Canada DHC-5 Buffalo
 De Havilland DH-89 Dragon Rapide
 De Havilland Tiger Moth
 Douglas A-20 Havock
 Douglas B-26 Invader
 Douglas C-47 Skytrain
 Douglas DC-3
 Embraer EMB-326 Xavante
 Embraer EMB-110 Bandeirante (protótipo)
 Embraer AMX (protótipo)
 Embraer EMB-314 Super Tucano
 Embraer EMB-810 Seneca
 Embraer ERJ-140
 Embraer/FMA CBA-123 Vector
 Fairchild M-62 Cornell
 Fairchild 22-C7G
 Fairchild 24-W41 Forwarder
 Fairchild C-119 Flying Boxcar
 Fairchild-Hiller UH-4
 Focke-Wulf Fw 44
 Focke-Wulf Fw 58B-2 Weihe
 Fokker T-21
 Fokker T-22
 Gloster Meteor
 Grumman HU-16 Albatross
 Grumman S-2 Tracker
 Hawker Siddeley HS-125
 Hawker Siddeley C-91
 Hendrich Kurt Hol's der Teufel
 IPT-0 Bichinho
 Lockheed F-80
 Lockheed F-104 Starfighter
 Lockheed P-2 Neptune
 Lockheed T-33
 Lockheed Lodestar
 Lockheed L-188 Electra II
 Muniz M-7
 Neiva YL-42
 Neiva N-56
 Neiva Regente
 Neiva T-25 Universal
 Nieuport 21E1
 North American B-25 Mitchell
 North American F-86 Sabre
 North-American T-6 Texan
 North American T-28 Trojan
 Northrop F-5B
 Pilatus P-3
 Piper L-4 Grasshopper
 Quicksilver MX-1
 Republic P-47 Thunderbolt
 Santos-Dumont 14-bis (réplica)
 Santos-Dumont Demoiselle
 Stearman A-75
 Stearman A-76
 Stinson SR-10E Reliant
 Vickers Viscount FAB VC 90‎
 Vultee BT-15 Valiant
 Waco Cabine
 Waco CPF
 Waco CSO
 Waco RNF
 Westland Wasp

Notas

Ligações externas 
 Página do Musal, acessada em 28 de setembro de 2008

Aeronaves Acervo Musal
Força Aérea Brasileira